Mamer − gmina i małe miasteczko w południowo-zachodnim Luksemburgu, w dystrykcie Luksemburg, w kantonie Capellen. Znajduje się nad rzeką Mamer, dopływem rzeki Alzette.

W 2005 roku, miasto Mamer, które znajduje się we wschodniej części gminy, zamieszkiwało 4918 osób. Inne miejscowości w gminie: Capellen oraz Holzem.

Podział administracyjny Luksemburga
Miasta w Luksemburgu